Ottawa County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ottawa County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 74001588
 Ottawa County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 04000122